Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – niemiecka agencja kosmiczna
 Docklands Light Railway
 Dynamic Language Runtime